Нёви́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Западный Мулен. Округ коммуны — Мулен.

Код INSEE коммуны — 03200.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 1121 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 794 были экономически активными, 327 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 74,5 %). Из 794 активных работали 753 человека (382 мужчины и 371 женщина), безработных было 41 (19 мужчин и 22 женщины). Среди 327 неактивных 134 человека были учениками или студентами, 149 — пенсионерами, 44 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Илер
 Шато Тури
 Шато Вьё-Меле

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье